А́нна Влади́мировна Си́дорова () — российская кёрлингистка, заслуженный мастер спорта России (2013), серебряный и четырежды бронзовый призёр чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы, 8-кратная чемпионка России, участница Олимпийских игр 2010 и 2014 годов.

Биография 
С 6 до 13 лет Анна Сидорова занималась фигурным катанием, но после травмы ноги вынуждена была прекратить занятия.

В 2006 году пришла в кёрлинг. Через полтора месяца стала кандидатом в мастера спорта, начала выступать на международных молодёжных соревнованиях.

Анна училась в школах №73 и №1304, в 2013 году Анна Сидорова окончила факультет истории политологии и права в Российском государственном гуманитарном университете.

В 2008 Анна Сидорова дебютировала на официальных международных соревнованиях, войдя в состав сборной России на чемпионате Европы среди смешанных команд (микст). В 2009 стала скипом молодёжной сборной России, за которую выступала до 2012 года. В декабре того же года дебютировала и в главной сборной страны на чемпионате Европы 2009. В 2010 в составе национальной команды выступала на  Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы. В основном играла на позиции вице-скипа, а в отдельных играх и скипа. С декабря 2011 является основным скипом сборной России.

В 2011 году на чемпионате Европы в Москве приводит команду к бронзовым медалям, а в 2012 в Швеции — к золотым наградам. В 2013 году на Зимней Универсиаде в Италии завоёвывает золотую медаль. В 2014 впервые в истории российского кёрлинга приводит сборную России к бронзовым медалям чемпионата мира. В ноябре того же (2014) года в составе национальной команды страны становится серебряным призёром чемпионата Европы, а в марте 2015 на чемпионате мира в Саппоро повторяет свой бронзовый успех годичной давности.

В ноябре 2015 года в датском Эсбьерге ведомая Анной Сидоровой сборная России выигрывает золотые медали чемпионата Европы. Для Анны высший европейский титул становится уже вторым в её карьере. В марте 2016 на чемпионате мира, проходившем в канадском Суифт-Карренте, Анна Сидорова в составе сборной России в третий раз подряд становится бронзовым призёром мирового первенства.

В марте 2017 года Анна Сидорова со своей командой впервые выиграла «серебро» мирового первенства.

Достижения

Со сборными 
 Двукратная  — , ;
 Серебряный призёр ;
 Бронзовый призёр ;
 Участница чемпионатов Европы , , .
 Серебряный призёр ;
 Четырёхкратный бронзовый призёр  — , , , .
 Участница  , , , .
 Двукратная участница  — , .
 Бронзовый призёр финального этапа Кубка мира по кёрлингу 2018/2019.
 Двукратная чемпионка зимних Универсиад в составе студенческой сборной России — 2013, 2015;
 Серебряный призёр зимней Универсиады 2011.
 Двукратный бронзовый призёр  — , .

С клубами 
 8-кратная  в составе команд Москвы (, , , ), Воробьевы горы-1 (2018) и Москвы-1 (, , ); в 2012, 2014—2016, 2018 в качестве скипа.
 Четырёхкратный серебряный призёр чемпионатов России —  (Москва),  (Москва-1),  (Краснодарский край 1),  (Краснодарский край 1) (все четыре раза в качестве скипа).
 Бронзовый призёр .
 Трёхкратный обладатель Кубка России среди женщин — 2007, 2009, 2011.
 Серебряный призёр Кубка России среди женщин — 2020.
 Двукратный бронзовый призёр Кубка России среди женщин — 2010, 2022.
 Чемпион России среди смешанных пар ().

Награды 
 Заслуженный мастер спорта России.
 Благодарность Президента Российской Федерации (24 декабря 2013 года) — за высокие спортивные достижения на XXVI Всемирной зимней Универсиаде 2013 года в городе Трентино (Италия)
 Почётная грамота Министерства спорта Российской Федерации (4 декабря 2015) — за успешное выступление спортивной сборной команды Российской Федерации на чемпионате Европы по кёрлингу в городе Эсбьерге (Дания).

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте Федерации кёрлинга России
 Официальный сайт команды Анны Сидоровой
 Блог Анны Сидоровой на scorum.ru

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты России
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Чемпионы Европы по кёрлингу
Чемпионы России по кёрлингу
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу
Выпускники РГГУ
Заслуженные мастера спорта России